Станѝслав Каро̀ляк () е полски езиковед романист и славист, професор, преподавател във Варшавския, Силезийския и Краковския педагогически университет, почетен професор в Брюкселския свободен университет, научен работник в Полската академия на науките, член-кореспондент на Полската академия на знанията, член на Международния комитет на славистите. Създател на Полската школа по семантичен синтаксис.

Трудове 
 Zagadnienia rekcji przyimkowej czasownika w języku rosyjskim (1966)
 Русский язык по телевидению (1970)
 Gramatyki rosyjskiej w ujęciu funkcjonalnym (1970) – в съавторство с Анджей Богуславски
 Zagadnienia składni ogólnej (1972)
 L'article et la valeur du syntagme nominal (1989)
 Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych (1990)
 Gramatyka rosyjska w układzie systematycznym (1990)
 Histoire et grammaire comparée des langues slaves (1993)
 Études sur ľarticle et la détermination (1995)
 Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, t. 1 – 2 (1998)
 Od semantyki do gramatyki, Wybór rozpraw (2001)
 Gramatyka kontrastywna przedimka (rodzajnika) francuskiego i angielskiego (2002)
 Podstawowe struktury składniowe języka polskiego (2002)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски русисти
Романисти (филология)
Синтактолози
Възпитаници на Варшавския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Преподаватели в Силезийския университет
Преподаватели в Брюкселския свободен университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Полското лингвистично дружество
Починали в Гданск